Le safran, une épice faite de stigmates de crocus.
 Le safran ou crocus cultivé, plante bulbeuse dont ont tire l'épice.
 Le Safran américain, autre épice, celle-ci faite de fleurs de carthame.
 La racine de safran, nom ambigu donné au curcuma, c’est une autre épice (Curcuma longa).
 Le safran, partie immergée du gouvernail dans un bateau.
 Safran, groupe français spécialisé dans l'aéronautique, la défense et la sécurité créé en 2005.
 Safran, un monocoque de classe IMOCA navigué par Marc Guillemot de 2007 à 2014, et parrainé par le groupe Safran.
 Safran II, un monocoque de classe IMOCA navigué par Morgan Lagravière depuis 2015, et successeur du premier bateau Safran.
 Safran, une maison d'édition belge, spécialisée dans la publication d'ouvrages sur l'histoire et les langues anciennes.
 Le safran, couleur jaune orangé.
 SAFRAN (Système d’analyse fournissant des renseignements atmosphériques à la neige), une base de données météorologique française qui, selon Quintana - Seguí  et  al. en 2008, couvrait la période 1970-2005 avec une résolution spatiale de  (grille en Lambert - II  étendue) avec 7 paramètres : 1) précipitations  solide et  liquide ; température à  ; module  du  vent  à   ; rayonnement infra-rouge et visible incident en surface ; humidité  spécifique  à  .

Patronyme 
 Alexandre Safran (1910-2006), grand-rabbin de Roumanie pendant la Seconde Guerre mondiale puis grand-rabbin de Genève.
 Bernard Safran (1924-1995), peintre et illustrateur américain.
 Peter Safran (1965), producteur de cinéma et président de studio américain.
 Serge Safran (né en 1950), auteur et éditeur français.

Notes et références 

Homonymie de patronyme
Homonymie de bateaux
Patronyme juif